Il torneo di singolare del New Zealand Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Onny Parun 6-4, 6-3, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Zealand Open 1974